Cinema:
 House of Cards (pel·lícula de 1968), pel·lícula estatunidenca dirigida per John Guillermin
 House of Cards (pel·lícula de 1993), pel·lícula estatunidenca dirigida per Michael Lessac
 Televisió:
 House of Cards (sèrie de televisió de 1990), sèrie de televisió britànica
 House of Cards (sèrie de televisió de 2013), sèrie de televisió estatunidenca basada en la sèrie britànica
 Música: House of Cards (cançó), cançó de Radiohead del 2007